Saint-Projet kan syfta på:
 Saint-Projet, Lot
 Saint-Projet, Tarn-et-Garonne